FAE peut faire référence à :

 Fuel-air explosive (en français, arme thermobarique) ;
 Fédération autonome de l'enseignement, une centrale syndicale québécoise ;
 Fédération des associations d'étudiantEs, de l'Université de Lausanne
 Fédération azerbaïdjanaise des échecs
 
 facture à établir, en comptabilité lors de livraisons effectuées avant la clôture mais non encore facturées

 Foyer d'action éducative, structure de la Protection judiciaire de la jeunesse en France ;
 Fédération autonome de l'environnement, un syndicat français membre de l'Union syndicale Solidaires qui syndique les personnels relevant du Ministère chargé de l’Ecologie et du Développement Durable et de ses établissements sous tutelle.

 Baby Fae, un enfant américain né avec le syndrome de hypoplasie du cœur gauche ;
 Julia Fae, une actrice américaine.